Gut Schwarzenbach am Wald steht für folgende Güter:

 Oberes Gut (Schwarzenbach am Wald)
 Unteres Gut (Schwarzenbach am Wald)